Il doppio del torneo di tennis Omaha Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori William Brown e Mike Estep che hanno battuto in finale Jimmy Connors e Juan Gisbert per walkover.

Teste di serie 

 Jimmy Connors /  Juan Gisbert (finale)

 Pat Cramer /  Jürgen Fassbender (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Omaha Open 1973